Enige ridderorden hebben de naam "Orde van de Roos" gedragen.
Wij noemen:

De Orde van de Roos (Frankrijk)
De Orde van de Roos (Brazilië)
De Orde van de Roos (Bulgarije) (Орден Розы)

Daarnaast zijn er de Pauselijke onderscheiding,
 de Gouden Roos
een nog bestaande Finse ridderorde,
de Orde van de Witte Roos,
en een inmiddels opgeheven ridderorde van Lippe,
 De Orde van de Roos van Lippe.